Бо́йро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Барбанса. Занимает площадь 87 км². Население — 19076 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Concello de Boiro

Муниципалитеты Ла-Коруньи